Горж може да се односи на:

 Горж (округ), округ у Румунији.
 Горж (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Горж (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш.
 Горж (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома.